Zálesák může být :

 severoamerický osadník na okraji tzv. Zálesí (Backwoods), zalesněných oblastí obývaných jen indiánskými kmeny
 obecné označení pro člověka, který pobývá v divoké přírodě
 Československý zálesák - svaz pro pobyt v přírodě – český zájmový spolek
 neoficiální název mnoha dětských a mládežnických spolků zabývajících se pobytem v přírodě

v kultuře 
 Zálesák (film, 1966) – britský film z roku 1966
 Zálesák (film, 1995) – americký film z roku 1995
 Rolf zálesák – kniha Ernesta Thompsona Setona
 Zálesák – román Karla Maye